Die Toyota Racing Series 2016 war die zwölfte Saison der Toyota Racing Series. Sie begann am 16. Januar in Christchurch und endete am 14. Februar in Feilding. Insgesamt wurden 15 Rennen auf 5 Rennstrecken ausgetragen.

Teams und Fahrer 
Alle Fahrer verwendeten das Fahrzeug Toyota FT50.

Rennkalender 
Es wurden fünf Rennwochenenden mit je drei Rennen ausgetragen. Die Veranstaltungen fanden an fünf aufeinander folgenden Wochenenden statt.

Wertung

Punktesystem 
Die Punkte wurden nach folgendem Schema vergeben:

Fahrerwertung

Weblinks 
 Offizielle Website der Toyota Racing Series

Einzelnachweise 

Motorsportsaison 2016